Diopisthoporidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 1 рід з 5 видами:
 Рід Diopisthoporus
 Diopisthoporus brachypharyngeus (Dörjes 1968)
 Diopisthoporus gymnopharyngeus (Smith & Tyler 1985)
 Diopisthoporus lofolitis (Hooge & Smith, 2004)
 Diopisthoporus longitubus (Westblad, 1940)
 Diopisthoporus psammophilus (Dörjes 1968)

Ацеломорфи